Sistema internacional puede designar:

 En ciencias sociales, y especialmente en política exterior:
 Al sistema de relaciones internacionales que se establece en cada coyuntura histórica.
 Al sistema internacional (relaciones internacionales), que de una manera más formal engloba las relaciones de los estados, entre sí y con otros organismos también sujetos del derecho internacional.

 En ciencia y tecnología, especialmente en metrología:
 Al Sistema Internacional de Unidades.

Otros 
 Sistema Monetario Internacional (SMI)

Sistemas